Перша ліга СРСР з футболу 1979 — дев′ятий чемпіонат СРСР з футболу серед команд першої ліги. У турнірі брали участь 24 команди. Переможцем чемпіонату став клуб «Карпати» (Львів). Чемпіонат тривав з 27 березня по 13 листопада 1979 року.

Підсумкова таблиця 

Ліміт нічиїх дорівнював 12.

Результати

Бомбардири 
Найвлучніші гравці турніру:

Футболісти українських клубів, які забили не менше п'яти голів:

Дублюючі склади підсумкова таблиця

Примітки

Посилання 
 Перша ліга - 1979 
 Перша ліга - 1979   
 Soviet Union 1979  

79
СРСР